Résultats détaillés de l'édition 2012 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Paris-Bercy.

Primes et points

Faits marquants 
 Absent des cours depuis son élimination du tournoi de Wimbledon, Rafael Nadal est encore forfait pour le Masters de Paris-Bercy, toujours en rétablissement d'une blessure aux genoux appelée « maladie de Hoffa ».
 À la suite de sa défaite en finale du tournoi de Bâle, Roger Federer déclare forfait pour le Masters de Paris-Bercy pour se préserver en vue de l'ATP World Tour Finals à Londres. Il est donc certain de perdre sa place de numéro 1 mondial à l'issue du tournoi, au profit de Novak Djokovic, qui est assuré de finir la saison à la première place mondiale.
 Novak Djokovic arrive sur le court, pour son premier match (au  du tournoi parisien), le , jour d'Halloween, vêtu du masque de Dark Vador.
 Novak Djokovic, assuré d'être  mondial à l'issue du tournoi, perd néanmoins dès son entrée en lice, contre l'Américain Sam Querrey (0-6, 7-6, 6-2), après avoir pourtant marqué les 8 premiers jeux de la rencontre (6-0, 2-0).
Paul-Henri Mathieu se fait débreaker par Roberto Bautista-Agut alors qu'il servait pour le match, à 6-4, 5-4 lors du premier tour, à l'issue d'un jeu de 27 minutes 19 secondes, avec 15 égalités et 6 balles de matchs, ce qui en fait le deuxième plus long de l'ère Open. Il s'impose finalement 7-5 au second set.
 Excepté David Ferrer, aucune des seize têtes de série n'a atteint les demi-finales du tournoi.
 David Ferrer remporte le premier ATP Masters 1000 de sa carrière après 81 participations et à sa quatrième tentative à ce stade. Il devient également le premier espagnol à s'imposer au Masters de Paris-Bercy.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternate (remplaçant)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Paris-Bercy
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2012
Paris-Bercy
Tennis en France en 2012
Tennis en octobre 2012
Tennis en novembre 2012
Sport en France en octobre 2012
Sport en France en novembre 2012